Die Super League 2021/22 (nach dem Sponsor Interwetten auch Super League Interwetten) war die 63. Spielzeit der höchsten griechischen Spielklasse im Männerfußball sowie die 16. Austragung unter dem Namen Super League. Die Meisterschaft wurde am 11. September 2021 eröffnet und am 17. Mai 2022 beendet.

Titelverteidiger war Olympiakos Piräus.

Teilnehmer 

 der Meister der Super League 2020/21:
  Olympiakos Piräus
 die verbliebenen Mannschaften der Super League 2020/21:
  Aris Thessaloniki
  PAOK Thessaloniki
  AEK Athen
  Panathinaikos Athen
  Asteras Tripolis
  Volos NFC
  PAS Ioannina
  Apollon Smyrnis
  Atromitos Athen
  PAS Lamia
  OFI Kreta
 der Aufsteiger aus der Super League 2 2020/21:
  Ionikos Nikea
 der Sieger des Relegationsspiels zwischen dem Vorletzten der Abstiegsrunde und dem Zweiten der Super League 2 2020/21
  Panetolikos (Super League)

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Platzierungsrunden

Meisterschaftsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegs-Play-out 
Am Play-out nahmen der Vorletzte der Abstiegsrunde sowie der Zweitplatzierte der Super League 2 teil, um den letzten Teilnehmer an der nächsten Erstligasaison zu ermitteln.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22